Триест:

 Триест — город в Италии
 Триест — провинция в Италии
 «Триест» — исследовательский батискаф
 Свободная территория Триест — подмандатная территория ООН
 «INS Trieste» — строящийся десантный вертолетоносец ВМС Италии

См. также 
 (478) Тергест — астероид, названный в честь города Триеста